Вайз () — прізвище і топонім.

Прізвище 
Відомі носії прізвища:
 Генрі Вайз (; 1806–1876) — 33-й губернатор Вірджинії, генерал армії Конфедерації в часи громадянської війни.
 Девід Вайз (; 1990) — американський фристайліст.
 Денніс Вайз (; 1966) — англійський футболіст, півзахисник. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Роберт Вайз (; 1914–2005) — американський кінорежисер, чотириразовий лауреат «Оскара».(1914–2005).
 Рей Вайз (; 1947) — американський актор.

Топонім 
 Вайз (округ, Техас) () — округ (графство) у штаті Техас, США.
 Вайз (округ, Вірджинія) () — округ (графство) у штаті Вірджинія, США.

Див. також 
 Вайс